Lauro Cerqueira (13 de janeiro de 1911 - Recife, 7 de maio de 2012) foi um futebolista brasileiro.

Lauro jogou no Santa Cruz Futebol Clube na década de 1930 e era um torcedor símbolo do clube, desde 1928.

Mortos em 2012
Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube